Kirchheim (Baix Rin), municipi d'Alsàcia
 Kirchheim unter Teck, ciutat de Baden-Württemberg
 Kirchheim am Neckar, municipi de Baden-Württemberg
 Kirchheim am Ries, municipi de Baden-Württemberg
 Kirchheim bei München, municipi de Baviera
 Kirchheim in Schwaben, municipi de Baviera
 Kirchheim (Unterfranken), municipi de Baviera
 Kirchheim (Hessen), municipi de Hessen
 Kirchheim an der Weinstraße, municipi de Renània-Palatinat
 Kirchheim (Turíngia), municipi de Turíngia
 Kirchheim im Innkreis, municipi de l'Alta Àustria
 Kirchheim (Euskirchen), barri de la ciutat d'Euskirchen, Rin del Nord - Westfàlia
 Heidelberg-Kirchheim, barri de la ciutat de Heidelberg, Baden-Württemberg
 Kirchheim, nucli de població del municipi de Tittmoning, Baviera